Humilitas steht für
 Humilitas (lat.) Demut, eine christliche Tugend
 Humilitas von Vallombrosa, Heilige